Три́ста Нико́ль Са́ттер (), в девичестве — Рен (; 28 октября 1972, Индианаполис, Индиана, США) — американская телевизионная персона.

Биография 
Триаста Николь Рен родилась 28 октября 1972 года в Индианаполисе (штат Индиана, США) в семье Стэна и Роузанн Рен. В настоящее время Триста проживает в , штат Колорадо.

Заняла второе место в первом сезоне реалити-шоу «Холостяк» телеканала «ABC», прежде чем стать звездой первого сезона реалити-шоу того же канала «The Bachelorette».

С 6 декабря 2003 года Триста замужем за телевизионной персоной Райаном Саттером. У супругов есть двое детей — сын Максвелл Элстон Саттер (род. 26.07.2007) и дочь Блейксли Грейс Саттер (род. 03.04.2009).

Примечания

Ссылки